Haller puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 Albrecht von Haller (1708-1777), médico, anatomista, poeta, naturalista y botánico suizo, considerado el padre de la fisiología moderna.
 Albrecht von Haller hijo (1758-1823), botánico suizo, hijo del destacado botánico Albrecht von Haller.
 Frank Bee Haller (1883-1939), boxeador estadounidense.
 Hanne Haller (1950-2005), cantautora alemana de baladas schlager.
 Helmut Haller (1939-2012), uno de los históricos futbolistas alemanes.
 Martin Emil Ferdinand Haller (1835-1925), arquitecto alemán.
 Otto Sirgo Haller, más conocido simplemente como Otto Sirgo (n. 1946); actor y director cubano-mexicano de telenovelas y teatro.
 Rolf Haller (n. 1957), ciclista alemán, profesional entre 1980 y 1981.

Asimismo, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:
 Michael “Mickey” Haller, personaje literario creado por Michael Connelly para la novela The Lincoln Lawyer.
 Harry Haller, protagonista de la novela El lobo estepario, de Hermann Hesse.

Además, puede hacer referencia a:
 Círculo de Halle, anillo arterial (arterias ciliares posteriores cortas).
 Häller o Heller ; moneda alemana.